Pour le dessin animé She-Ra, la princesse du pouvoir, Filmation a développé un univers extrêmement riche et cohérent qui dépassait le cadre de la gamme de jouets de Mattel. Aux côtés de personnages inédits, certains invités de la série Les Maîtres de l'univers apparaissent régulièrement dans She-Ra (Musclor, Orko, Skeletor, Granamyr). Il faut souligner que la gamme de jouets dont est tirée She-Ra était initialement destinée aux fillettes, ce qui explique qu'il y ait une majorité de femmes dans les rôles principaux. Contrairement à la série MOTU où il y avait de nombreux vilains sans lien avec Skeletor, sur Etheria il y en a très peu en dehors de la Horde.

Personnages 
Les personnages sont classés par ordre alphabétique, selon leur nom en . Il est également mentionné leur(s) nom(s) en  et leur nombre d'apparitions.

Les rebelles et leurs alliés 
	Adora / She-Ra (87/ 91) : Adora enlevée à la naissance par la Horde. Grâce à l'épée du pouvoir, elle peut se transformer en She-Ra, une héroïne à la force surhumaine. 
	Bow	/	Flèche d'or	(77) est un archer hors pair et un peu bravache. Il est un des leaders de la Rébellion. 
	Broom 	(45) est le balai volant de Madame Razz qui lui rappelle souvent ses formules magiques. 
	Castaspella	/	Sorciella	(9) : cette magicienne puissante règne sur le royaume enchanté de Mistakor et est la tante de Scintilla et la sœur du roi Micah.
	Flutterina	/	Voltigette (Qc) (5)
	Frosta	/	Glacia	(8) est la reine du royaume nordique, capable de projeter des rafales glaciales, fait partie de la rébellion.
	Glimmer	/	Scintilla	(45) est la princesse du royaume de Brightmoon. Elle peut générer des rayons lumineux et se téléporter dans les endroits qu'elle a déjà vu. C'est une des leaders de la Rébellion. 
	Granita		(2)
	Jewelstar			(1)
	Kowl	/	Serenia	(55)
	Loo-Kee	/		(/)
	Madame Razz		(50) Vieille dame qui permet de guider Adora dans les moments déstabilisant de She-Ra.
	Mermista	/	Sirena	(4) Princesse de l'eau, fait partie de la rébellion.
	Netossa			(4)
	Light Hope	/	Grand Espoir	(15)Programme intelligent servant à guider She-Ra.
	Peekablue	/	Irisa (Eu), Plumelle (Qc)	(4)
	Perfuma	/	Jasmine (Qc) (2) Princesse des plantes, déteste les cactus, fait partie de la rébellion
	Reine Angella	(14) mère de Scintilla et épouse du roi Micah, elle est la reine de Brightmoon.
	Rokkon	/	Pierrar	(2)
	Sea Hawk	/	Faucon des mers	(6) Vagabon des mers éperdument amoureux de la princesse Sirena, fait partie de la rébellion.
	Snout Spout			(3)
	Sorrowful	/	Trouillardus	(3)
	Spinnerella	/	Tournelle	(1)
	Spirit (Swift Wind)	/	Fougor	(65/ 71) est la monture d'Adora, et il est lié à Adora par un lien magique, fait partie de la rébellion.
	Sprag			(?)
	Sprint			(?)
	Spritina			(?)
	Sprocker			(?)
	Starla			(1)
	Stonedar	/	?	(2)
	Sweet Bee	/	Butina 	(2)
	Tallstar			(1)

La Horde 

	Hordak			(68) est le commandant en chef de la Horde sur Etheria. Lorsqu'il était le maître de Skeletor, il enleva la princesse Adora. 
	Horde Prime	/	Grand Maître de la Horde	(?) est le maître absolu de la Horde, dont Hordak tient lui-même ses ordres. 
	Colonel Blast			(1)
	Catra			(37) est la camarade d'Adora, et est devenue capitaine force ainsi que le second de Hordak
	Clawdeen			(1)
	Colonel Blast			(1)
	Duc Dreer			(1)
	Dylamug			(3)
	Entrapta			(4) Princesse des technologies
	False Face	/	Faux-frère	(1)
	Grizzlor			(16)
	Imp		(28)
	Inspecteur Darkney			(2)
	Leech	/	Sansor	(16)
	Loni			(1) soldat de la horde au temps de Hordak
	Mantenna			(38)
	Modulok		(5)
	Monstroids			(1)
	Multi-Bot	/	Multi-robot	(2)
	Octavia			(2)
	Rattlor	/	Serpentor	(6)
	Red Eye	/	?	(1)
	Caporal Romeo			(1)
	Professeur Tempus			(1)
	Scorpia			(15)
	Amiral Scurvey			(2)
	Shadow Weaver	/	Tenebra	(52)
	Sludge Man			(1) est un capitaine qui dirige les mines de la Horde. Il ressemble à une créature de boue. 
	Spyster		(1)
	Syrax			(1)
	Général Sunder			(2)
	Tunglashor	/	Langulator	(6)
	Vultak			(2)
	Prince Zed			(1)
	Horde Troopers			(/)

Invités des Maîtres de l'univers 

	Musclor / Prince Adam			(20)
	Maître d'armes		(3)
	Orko		(6)
	Roi Miro			(1)
	Granamyr			(1)
	Skeletor			(8)
	Beast Man			(2)
	Spikor			(1)
	Trap Jaw			(2)
	Kobra Khan			(1)
	Webstor			(1)
	Tri-Klops			(1)

Amis & alliés 

	Ariel			(1)
	Arrow			(?) : La monture de Flèche d'or
	Arkion			(1)
	Catillus			(1)
	Crystal Sundancer	/	?	(1)
	Falcon	/	Faucon des mers	(2)
	Glory Bird	/	?	(1)
	Micah			(1) Roi de Brightmoon, père de scintilla et époux d'Angella
	Larg			(1)
	Leena			(1)
	Norwin			(1)
	Prince Jol			(1)
	Princesse Allegra			(1)
	Shakra			(1)
	Starrwind	/	?	(1)
	Storm	/	?	(1)
	Roi des licornes			(2)
	Red Knight	/	Chevalier rouge	(1)

Vilains divers 

	Acrobad	(1)
	Darkriders	(1)
	Docteur Drome	(1)
	Grox	(1)
	Hunga	(2)
	Huntara / Chassetara	(1)
	Mortella	(1)
	Roi Ahgo	(3)
	Roi Darkspur	(1)
	Salistica	(1)
	Nazghal / Tauron & Locus (1)

Créatures

Commentaires 
 Le scénariste Larry DiTillio a suggéré à Filmation de combiner les personnages des deux gammes de jouets dans la série. C'est ainsi que Catra et Entrapta, les adversaires principales de She-Ra, sont intégrées à la Horde issue de la gamme des Maîtres de l'univers. 
 Seul Modulok avait déjà été aperçu dans la série Les Maîtres de l'univers.
 Certains personnages ont été mis à l'écran alors qu'ils n'étaient qu'en pré-production : les Horde Troopers et Multi-bot.
 Plusieurs personnages de la Horde disparaissent lors de la saison 2 : Scorpia, Tunglashor et Modulok.
 Pour assurer le lien entre les deux séries, Musclor et d'autres personnages des Maîtres de l'univers apparaissent régulièrement dans la série She-Ra.
 Adora pour sa transformation en She-Ra , prononce .

Classement des personnages essentiels par nombre d'apparitions

Jouets 
Les jouets basés sur les personnages de She-Ra fut créés par Mattel entre 1984 à 1986.

Liens externes 

Les Maîtres de l'univers
She-ra